Международная федерация парусного спорта, ИСАФ () — головная всемирная спортивная организация в области парусных соревнований.

ИСАФ является членом Ассоциации международных федераций олимпийских летних видов спорта.

Штаб-квартира организации находится в городе Лондон, Великобритания.
Президентом ИСАФ в настоящее время (2020) является  Ли Цюаньхай (Китайская Народная Республика).

В России представителем ИСАФ является Всероссийская федерация парусного спорта (ВФПС).

История 
World Sailing (ИСАФ, ИЯРУ) была образована в октябре 1907 года.

Предыдущее название организация получила в 1996 году, когда был переименован Международный союз парусного спорта (ИЯРУ) ().

Структура

Президенты 
С 1906 по 1946 время от времени избирался председатель для организации ежегодных встреч.
 1946—1955 Ральф Гор был избран первым президентом.
 1955—1969 Питер Скотт (Великобритания)
 1969—1986  (Италия)
 1986—1994 Петер Таллберг (Финляндия)
 1994—2004 Пол Хендерсон (Канада)
 2004—2012 Горан Петерсон (Швеция)
 2012—2016 Карло Кроче (Италия)
 2016 — 2020  (Дания)
 2020 —  Ли Цюаньхай (Китайская Народная Республика).

Хроника

2012 
Ежегодная конференция ISAF

2016 
Ежегодная конференция World Sailing

2017 
Ежегодная конференция World Sailing

2018 
Ежегодная конференция World Sailing

2020 
Ежегодная конференция World Sailing.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт World Sailing (ISAF)
 Официальный сайт ВФПС

Парусный спорт
Парусный спорт
Ассоциация летних Олимпийских международных федераций